Betrán ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Betrán (* 1990), spanischer Eishockeyspieler
 Guillermo Betrán (* 1985), spanischer Eishockeyspieler
 Roberto Betrán (* 1990), spanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bertran